Million instructions per second – milion instrukcji na sekundę – jedna z jednostek pomiaru wydajności systemu komputerowego.
 Architektura MIPS (Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages) – architektura mikroprocesorów
 MIPS Computer Systems (aktualnie MIPS Technologies Inc.), firma która zaprojektowała architekturę MIPS